Il singolare del torneo di tennis Wiesbaden Tennis Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Yvonne Meusburger che ha battuto in finale Sharon Fichman 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Sharon Fichman (finale)
 Yvonne Meusburger (Campionessa)
 Eva Birnerová (primo turno)
 Dinah Pfizenmaier (semifinali)

 Aleksandra Panova (quarti di finale)
 Tereza Mrdeža (secondo turno)
 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Barbora Zahlavova Strycova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wiesbaden Tennis Open 2013